

Architettura 
 Plaza de la Corredera – principale piazza di Cordova

Persone 
 Álex Corredera – calciatore spagnolo, centrocampista
 Carlota Corredera – presentatrice, regista, e giornalista televisiva spagnola
 Gema Corredera – cantante cubana
 Marta Corredera – calciatrice spagnola, centrocampista